Werner Papke ist der Name folgender Personen:

* Werner Papke (Boxtrainer) (1931–2017), deutscher Boxer und Boxtrainer
 Werner Papke (Historiker) (1944–2019), deutscher Wissenschaftshistoriker und Religionswissenschaftler